matrjoska: egymásba rakható, kettészedhető babákból álló festett orosz fajáték
 matroska: multimédiás konténerformátum